Tovstrup kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Tovstrup (Dallerup Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Dallerup Sogn
 Tovstrup (Hover Sogn) – en bebyggelse i Hover Sogn
 Tovstrup (Snejbjerg Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Snejbjerg Sogn
 Tovstrup (Vinding Sogn) – en bebyggelse i Vinding Sogn